Cereal ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:
 Cereal (Illinois)
 Cereal (Pennsylvania)
 Cereal (Texas)

und in Kanada: 
 Cereal (Alberta)

Siehe auch:
 Cerealien